Промывка:

 Промывка фотоматериала — процесс удаления из эмульсионного слоя и подложки фотоматериала растворимых продуктов химико-фотографической обработки.
 Промывка, промывание — в горном деле один из способов обогащения породы, наиболее известный по золотодобыче.

В химии 
 Промывка — один из способов экстракции.

В устойчивых словосочетаниях 
 Промывка мозгов

Железнодорожные станции 
 Промывка — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Ртищево — Саратов, расположенный в Ртищевском районе Саратовской области.
в викисловаре